Ekorrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ekorrtjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (0,3 ha)
Stora Ekorrtjärnen, sjö i Arvika kommun,  (2 ha)
Ytter-Ekorrtjärnen, sjö i Bergs kommun,  (16 ha)
Över-Ekorrtjärnen, sjö i Bergs kommun,  (6,42 ha)
Ekorrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Ekorrtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,32 ha)
Ekorrtjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Ekorrtjärnen, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Ekorrträsket, sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (2,54 km²)
Ekorrsjön, sjö i Bergs kommun i Härjedalen,  (27,9 ha)
Oravajärvi, sjö i finska Lappland,  (80 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn